Restrepo kan som auktorsförkortning betyda:

 Blanca Leonora Restrepo
 Jorge Humberto Restrepo

Robotskapade auktorsförkortningar